Вахи́д Кады́ров:
 Кадыров, Вахид (актёр) (1925—1992) — советский и узбекский актёр и режиссёр театра и кино.
 Кадыров, Вахид Кадырович (1913—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.